Новорыбинка — название населенных пунктов в Казахстане:

 Новорыбинка — село в Аккольском районе Акмолинской области.
 Новорыбинка — село в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области.